Ryssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ryssjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (9,33 ha)
Ryssjön, Södermanland, sjö i Nykvarns kommun,  (46,6 ha)
Ryssjön, Uppland, sjö i Enköpings kommun,  (47,7 ha)
Ryssjön (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (1,24 km²)
Ryssjön (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (53,9 ha)
Ryssjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (6,33 ha)
Ryssjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,65 ha)
Ryssjön (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,7 ha)
Ryssjön (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (8,42 ha)
Ryssjön (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (12 ha)

Se även
Rysjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn